Hacıyev ist der Familienname folgender Personen:

 Avtandil Hacıyev (* 1981), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Əlif Hacıyev (1953–1992), aserbaidschanischer Offizier und Nationalheld Aserbaidschans 
 Azər Hacıyev (* 1977), aserbaidschanischer Billardspieler
 Cövdət Hacıyev (1917–2002), aserbaidschanischer Komponist
 Rauf Hacıyev (1922–1995), aserbaidschanischer Komponist
 Rəhman Hacıyev (* 1993), aserbaidschanischer Fußballspieler